Ornans — каменный, хондрит углистый. Является эталонным метеоритом группы CO-хондритов в классификации, предложенной Дж. Вассоном в 1970-х годах.

Синонимы: Ornana, Salins.

См. также 
 Мигеи

Примечания

Ссылки  
 Сведения из метеоритной коллекции Российской Академии Наук